Elwell Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Elwell Island (Maine), Knox County
 Elwell Island (Massachusetts), Hampshire County